Счастливцево () — село в Геническом районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1461 человек.

География 
Село находится на косе Арабатская стрелка полуострова Крым. До 3 марта 1955 года в административном отношении входило в состав Джанкойского района Крымской области.

Экономика 
Значительная часть населения сдаёт домики/комнаты и т.п., в селе расположены пансионаты и базы отдыха:
 БО «Азов»
 ДОЛ «Буревестник»

Образование 

 общеобразовательная школа I-III степеней (Счастливцево, ул. Мира 80)
 ясли-сад «Ромашка» (Счастливцево, ул. Мира 79)

Медицина 

 амбулатория общей практики семейной медицины села Счастливцево (Счастливцево, ул. Мира 23)

Культура 

 дом культуры села Счастливцево (Счастливцево, ул. Мира 24 А)
 библиотека (Счастливцево, ул. Мира 26)

Религия 

 Украинская православная Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы
 Мечеть (Счастливцево, ул. Мира 24 А)

Местный совет 
75580, Херсонская обл., Генический р-н, с. Счастливцево, ул. Мира, 26

Примечания

Ссылки 
 Счастливцево на сайте Верховной рады Украины
https://arabat-rada.gov.ua/selo-shhaslivceve
https://church-1777.business.site/#details
https://islam.ua/

Населённые пункты Генического района